Ла-Шапель-Бланш () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Ла-Шапель-Бланш () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор